Kevin Czuczman (né le  à Port Elgin dans la province d'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie 
Après avoir évolué au niveau universitaire pour les Lakers de Lake Superior State, il signe en mars 2014 avec les Islanders de New York et y fait ses débuts dans la LNH, et par le fait même comme professionnel.

Statistiques 

|-
| 2010-2011 ||Hurricanes de Newmarket ||OJHL ||47 ||4 ||19 ||23 ||40 ||10 ||1 ||3 ||4 ||13
|-
| 2011-2012 || Université de Lake Superior State||CCHA ||40 ||2 ||11 ||13 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013 || Université de Lake Superior State||CCHA ||38 ||2 ||9 ||11 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 || Université de Lake Superior State||WCHA ||36 ||10 ||11 ||21 ||73 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 ||Islanders de New York ||LNH ||13 ||0 ||2 ||2 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 ||Sound Tigers de Bridgeport ||LAH ||50 ||1 ||6 ||7 ||56 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 ||Everblades de la Floride ||ECHL ||9 ||1 ||0 ||1 ||4 ||12 ||0 ||0 ||0 ||6
|-
| 2015-2016 ||Sound Tigers de Bridgeport ||LAH ||74 ||4 ||11 ||15 ||95 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2016-2017 ||Moose du Manitoba ||LAH ||76 ||9 ||23 ||32 ||48 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 ||Penguins de Wilkes-Barre/Scranton ||LAH ||71 ||4 ||31 || 35 || 48 ||2 || 0 ||	0 ||0 ||2
|-
| 2018-2019 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton ||LAH ||65 ||4 ||17 || 21 || 60 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton ||LAH ||38 ||2 ||8 || 10 || 16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 2 || 0 || 0 || 0 || 0||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH ||28 ||0 ||4 ||4 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Wild de l'Iowa || LAH ||48 ||2 ||8 ||10 ||17 ||- ||- ||- ||- ||-

| 15 ||0 ||2 ||2 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-

Trophées et honneurs personnels 
2013-2014 : nommé dans la deuxième équipe d'étoiles de la WCHA.

Références 

Naissance en janvier 1991
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur de hockey sur glace des Lakers de Lake Superior State
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Everblades de la Floride
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur du Wild de l'Iowa